Натуральне число 1486
 1486 рік до нашої ери
 1486 рік нашої ери